Morrison se poate referi la:

Persoane 
 James Morrison
 Jim Morrison
 Ravel Morrison
 Sterling Morrison
 Walter Morrison
 John Hennigan (John Morrison)